Ugolini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Ugolini (* 1951), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Fiorenzo Caesare Ugolini (* 1929), italienischer Geologe
 Francesco Alessandro Ugolini (1910–1990), italienischer Romanist, Grammatiker, Lexikograf und Dialektologe
 Giovanni Francesco Ugolini (* 1953), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 2002 und 2010/2011

 Luigi Ugolini (1891–1980), italienischer Schriftsteller, Journalist und Maler
 Luigi Maria Ugolini (1895–1936), italienischer Archäologe
 Massimo Andrea Ugolini (* 1978), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 2016
 Vincenzo Ugolini (um 1570–1638), italienischer Kapellmeister und Komponist

Ugolini steht für:
 Ugolini Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Ugolini Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika